Kategorie (altgriechisch für „Anklage, Aussage, Eigenschaft“) steht für:

 Kategorie (Philosophie), Grundbegriff der Logik, in der Ontologie und der Metaphysik die Grundmerkmale des Seienden
 Kategorie (Psychologie), Grundform von Aussagen, ein grundlegender Allgemeinbegriff zur Ordnung von Erkenntnisinhalten
 Kategorie (IFRS), in der Wirtschaft die Bilanzierungsregel der IAS 39
 Kategorie, Klasse in der kategoriellen Algebra, siehe Kategorientheorie #Kategorie

 Kategorisierung steht für:
 Kategorisierung (Kognitionswissenschaft), kognitive Fähigkeit, unterschiedliche Sachen zu sortieren und einzuordnen
 Klassifizierung, Zusammenfassen von Sachen zu Klassen, Gruppen, Mengen
 Klassifikation, Typifikation oder Systematik: eine Gesamtheit von Kategorien

Siehe auch:
 Kategorientheorie oder kategorielle Algebra (ein Zweig der Mathematik)
 Fundamentalkategorie (Erschließung von Dokumenten)
 grammatische Kategorie (sprachliche Klassifizierungen)
 Sozialkategorie (demographische Gruppe)
 soziale Kategorisierung (Studie 1971)
 Turnierkategorie (Schach)
 Kategorie 5 (Begriffsklärung)
 Kategorie C (Begriffsklärung)
 Kategorien, Schrift von Aristoteles